Het seizoen 1974/75 was het 78ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.

Nationalliga A

Nationalliga B

Eindronde om promotie

Eindronde om degradatie

Promotie naar Nationalliga B 

Gossau en Young Fellows promoveerden.

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1974/75